В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1986 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир).

29 стран КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1986 года. Африканская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в четыре этапа:
 Первый этап: 3 страны (,  и ) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 26 команд были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Второй этап и третий этап: В каждом из этих этапов команды были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников следующего этапа.
 Финальный этап: 4 страны были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли обладателей путёвок.

Первый этап 

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (5-4).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (5-0).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3-1).

Счёт по сумме двух матчей ничейный (1-1), и  вышел во второй этап, забив больше мячей в гостях.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (5-0).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (6-0).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (6-3).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (4-0).

Счёт по сумме двух матчей ничейный (1-1), и  выиграла по пенальти (4-3) и вышла во второй этап.

 снялась,  вышел во второй этап автоматически.

 снялась,  вышла во второй этап автоматически.

 снялась,  вышла во второй этап автоматически.

Второй этап 

 вышла во третий этап по сумме двух матчей (5-2).

 вышла во третий этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышел во третий этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла во третий этап по сумме двух матчей (6-1).

Счёт по сумме двух матчей ничейный (1-1),  выиграл по пенальти (4-2) и вышел во третий этап.

 вышел во третий этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла во третий этап по сумме двух матчей (4-0).

 вышла во третий этап по сумме двух матчей (2-0).

Третий этап 

 вышел во финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

 вышла во финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышел во финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла во финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

Финальный этап 

 победил по сумме двух матчей (7-1) и получил путёвку.

 победила по сумме двух матчей (3-1) и получила путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1986
1986